El término continente puede referirse a:

Continentes del mundo: América, Europa, Asia...

Continente: hipermercado portugués que en 2000 se fusionó con Pryca.

Continente ficticio: por ejemplo Tierra Media.